Andrea Bertolacci (1991) – calciatore italiano
 Lauren Bertolacci (1985) – pallavolista australiana